Сезон 1995-96 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 13 серпня 1995 та 26 травня 1996 року. Став п'ятим сезоном з моменту заснування турніру. Порівняно з попереднім сезоном кількість учасників турніру було суттєво збільшено з 16 до 22 команд. 

Змагання проходили у два етапи за досить складною системою. На першому етапі команди були розділені на дві ліги (A та B), змагання за медалі першості відбувалися на другому етапі у Групі сильніших, до якої потрапили п'ять найкращих команд Ліги A та переможець Ліги B. Решта команд чемпіонату на другому етапі грали в турнірах плей-оф, результати яких визначали розподіл клубів в аналогічних Лігах A та B наступного сезону.

Переможцем турніру стала «Кроація», яка здобула свою загалом другу перемогу в чемпіонатах незалежної Хорватії.

Перший етап

Ліга A

Турнірна таблиця

Результати матчів

Ліга B

Турнірна таблиця

Результати матчів

Другий етап

Група сильніших

Турнірна таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 1995–96 на RSSSF  

1995-96
Хорватія
Хорватія
1995 у хорватському спорті
1996 у хорватському спорті